Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Derra – polska filozofka, filolożka, tłumaczka
 Franciszek Derra – polski baśkarz